The Black Room, titre anglais du film américain Le Baron Gregor (1935)
 The Black Room, film d'horreur américain (2017)